Jagnjilo (Mladenovac), een plaats in de Servische gemeente Mladenovac
  Jagnjilo (Vladičin Han), een plaats in de Servische gemeente Vladičin Han